Ez a lap a Pindúr pandúrok című televíziós sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Rövidfilmek

1. évad

2. évad

3. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái